Pawn (прежнее название — Small) — простой, не типизированный 32-битный скриптовый язык программирования с синтаксисом, подобным языку Си. Компилятор генерирует P-код (или байт-код), запускаемый на абстрактной машине. Файлы исходного кода Pawn имеют расширение .pwn; скомпилированные и готовые к исполнению — .amx. Популярный язык программирования для игровых серверов на базе SAMP. Имеет необычный компилятор, а также демонического редактора кода — Pawno.

История языка 
Введение в язык Pawn и в понятие абстрактной машины было описано как перспектива программистов, и опубликовано в журнале доктора Добба в октябре 1999 года. Язык был разработан для начинающих программистов, которые допускали множество ошибок, связанных с освобождением памяти компьютера.

Основой для Pawn был взят язык Си. Целью разработчиков было упростить и изменить язык Си таким образом, чтобы синтаксис языка позволял избегать или обходить те ошибки, которые допускают неопытные программисты. Выбор языка Си определило то, что этот язык в тот момент достиг максимума своего развития и был довольно популярен.

Особенности языка 
 Pawn — это Си-подобный скриптовый язык.
 Можно подключать файлы (#include).
 Pawn — это скриптовый язык с компилятором, который выполняет статические проверки, и с абстрактной машиной, которая (статически) выполняет верификацию P-кода и динамическую проверку.
 С целью портирования, Pawn был написан на ANSI C.
 Pawn поддерживает Unicode/UCS-4 и UTF-8, а также кодовые страницы. Компилятор может преобразовать введённый исходный код в особую кодовую страницу Unicode; он также поддерживает файлы исходного кода в кодировке UTF-8.
 Он был установлен на микроконтроллеры Atmel ATmega128, Philips LPC2138 и LPC2106 (ядро ARM7TDMI с 32 КБ ОЗУ), а также на Texas Instrument MSP430F1611 (ядро MSP430 с 10 КБ оперативной памяти и 48 КБ Flash ROM). Pawn позволяет запускать большие скрипты с небольшим объёмом памяти.
 Документирование исходного кода может быть сделано с помощью «комментариев документации»; компилятор Pawn извлекает эти комментарии, объединяет их с информацией из исходного кода и записывает в XML-файл, который можно просмотреть (и распечатать) с помощью веб-браузера.
 Pawn поддерживает состояния и автоматы, включая переменные локальных состояний.

Типы данных 
В языке Pawn существует 4 типа данных:
 Целые числа, Integer (при объявлении переменной тип данных указывать не требуется, new Переменная;)
 Числа с плавающей точкой (new Float:Переменная;)
 Логический тип, булев или Boolean (new bool:Переменная;)
 Символ

Примеры кода 
«Hello World» выглядит почти так же, как и в Си:
main()
{
    print("Hello World!");
}
Пример создания и использования массива для целочисленных значений:
#include <core>

main() 
{
    new array[4]; // Инициализация массива с 4 элементами
    array[0] = 43; // Изменение значения элемента с индексом 0
    array[1] = 10; // Изменение значения элемента с индексом 1
    array[2] = 799; // Изменение значения элемента с индексом 2
    array[3] = 121332; // Изменение значения элемента с индексом 3

    return 1; // Возвращает 1
}

Пример цикла и оператора if-else:
#include <core>

main() 
{
    new i;
    for(i = 0; i < 10; i++)
    {
        if (i != 9) 
        {
          printf("%d", i);
        }
        else
        {
          print("девять");
        }
    }

    return 1; // Возвращает 1
}
Пример использование переменных:#include <core>

main() 
{
    new a = 3;
    new b = 1;
    printf("А равно = %d, а Б = %d", a, b); // При старте будет писать: А равно = 3, а Б = 1.
    
    return 1; // Возвращает 1
}Пример использования операторов выражения:#include <core>

main() 
{
    new a = 1;
    new b = 2;
    new c = 3;
    if(a < b) print("A меньше B"); // При старте будет писать: A меньше B
    if(c != a) print("C не равняется A"); // При старте будет писать: C не равняется A
    if(a == 1 && a != b) print("A равняется 1 и не равняется B"); // При старте будет писать: A равняется 1 и не равняется B
    if(b == 2 || c == 3) print("B равняется 2 или C равняется 3"); // При старте будет писать: B равняется 2 или C равняется 3
    
    return 1; // Возвращает 1
}

Применение языка 
Некоторые примеры использования языка Pawn:
 Grand Theft Auto: San Andreas Multiplayer — для написания игровых режимов/сценариев, использующих API, для собственных серверов популярного неофициального мультиплеера San Andreas Multiplayer игры Grand Theft Auto: San Andreas.
 AmxModX — в написании плагинов для AmxModX, которые позволяют выполнять сценарии на серверах игр на движке GoldSrc. Самыми популярными являются применения в играх Half-life и Counter-Strike
 SourceMod — в написании плагинов для модулей SourceMod, которые позволяют выполнять сценарии на серверах игр Half-Life 2: Deathmatch, Counter-Strike: Source и других игр на движке Source.
 WOWCube — написание прикладных игр для этой игровой консоли, и его эмулятора.

Примечания

Ссылки 
 The Pawn Language — официальный сайт

Свободные компиляторы и интерпретаторы
Скриптовые языки